Pengalihan (Enok), een plaats in Indonesië
Pengalihan (Keritang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing